Izard este un nume propriu din arealul de vorbire al limbii engleze.  Se poate referi la

 George Izard (1776 – 1828), general al United States Army din timpul Războiului din 1812 și guvernator al Teritoriului Arkansas
 Carroll Ellis Izard (născut în 1924), psiholog american psychologist cunoscut pentru contribuțiile sale la Teoria emoțiilor diferențiate (în original, Differential Emotions Theory, sau DET)
 Izard (sau Pyrenean Chamois), un tip de capră de munte

Vezi și 

 Izzard

Nume proprii